«Рождённый побежда́ть» () — американский боевик режиссёра Лауро Чартрэнда. Фильм вышел сразу на видео в Великобритании 18 октября 2010 года, в США — 19 апреля 2011 года.

Сюжет 
Бобби (Стивен Сигал), опытный секретный агент «Интерпола» получает задание — отследить цепочки поставок контрабандных наркотиков и оружия из балканских стран в Западную Европу. Один из напарников Бобби, внедрённый в преступную группировку и осуществлявший слежку за бандитами, погибает в перестрелке. Теперь Бобби должен отомстить гангстерам за гибель своего товарища и разгромить их преступную организацию.

В ролях

Рецензии и критика 
Фильм получил негативные отзывы и низкие оценки критиков. Ян Джейн из «DVD Talk» поставила оценку 3 из 5, отметив, что «Рождённый побеждать» не привносит в фильмографию Сигала ничего нового, но отдельные сцены представляют интерес. Рой Хрэб из «» писал, что фильм не предлагает зрителю чего-то интересного. Джеймс Деннис из «» написал негативную рецензию на фильм.

Примечания

Ссылки 
  
 
 
 

Фильмы про организованную преступность
Фильмы о полицейских
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы на румынском языке
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях